Chera puede referir a:
 Chera, una de las dinastías dravidianas de la India. 
 Chera, una localidad española en el término municipal de Prados Redondos (Guadalajara).
 Chera, un municipio español en la provincia de Valencia.